Osoby o tym nazwisku:
 Adam Wasilewski – polski polityk, wykładowca akademicki, samorządowiec
 Aleksandr Wasilewski – radziecki dowódca wojskowy
 Andriej Andriejewicz Wasilewski – rosyjski hokeista
 Andrzej Wasilewski – polski poseł
 Andrzej Wasilewski – polski sędzia
 Andrzej Wasilewski – polski generał
 Andrzej Wasilewski – polski prawnik
 Andrzej Wasilewski – polski artysta
 Czesław Wasilewski – polski malarz
 Marcin Wasilewski – polski piłkarz
 Tomasz Wasilewski – polski nauczyciel, senator II RP
 Tomasz Wasilewski – polski reżyser filmowy
 Wiaczesław Wasilewski – rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walki